В коммутативной алгебре радикал идеала I — это идеал, образованный всеми элементами x такими, что некоторая степень x принадлежит I. Радикальный идеал — это идеал, совпадающий со своим собственным радикалом.

Определение 
Радикал идеала I в коммутативном кольце R, обозначаемый , определяется как
 

Интуитивно, для получения радикала идеала нужно взять корни всех возможных степеней из его элементов. Эквивалентное определение радикала идеала I — это прообраз нильрадикала  при отображении факторизации. Это также доказывает, что  является идеалом.

Примеры 
 В кольце целых чисел радикал главного идеала  — это идеал, порождённый произведением всех простых делителей .
 Радикал примарного идеала прост. Если радикал идеала максимален, то этот идеал примарен (если же радикал прост, то идеал не обязательно примарен).
 В любом коммутативном кольце  для простого идеала . В частности, каждый простой идеал радикален.

Свойства 
 . Более того,  — это наименьший радикальный идеал, содержащий I.
  — это пересечение всех простых идеалов, содержащих I. В частности, нильрадикал — это пересечение всех простых идеалов.
 Идеал является радикальным тогда и только тогда, когда факторкольцо по нему не содержит нетривиальных нильпотентов.

Приложения 
Основная мотивация для изучения радикалов — это их появление в знаменитой теореме Гильберта о нулях из коммутативной алгебры. Наиболее простая формулировка этой теоремы имеет следующий вид: для любого алгебраически замкнутого поля  и любого конечнопорождённого идеала в кольце многочленов от  переменных над полем  верно следующее равенство:
 
где
 
и

Примечания

Литература 
 
 

Коммутативная алгебра